Boderitz ist der Name folgender Orte:
 Boderitz (Bannewitz), Ortsteil von Bannewitz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Boderitz (Elstra) (sorb. Bódricy), Ortsteil von Elstra im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Boderitz (Langenleuba-Niederhain), Ortsteil von Langenleuba-Niederhain im Landkreis Altenburger Land, Thüringen